HMS „Zulu” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca Zulusa:
  – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1909, uszkodzony na minie w 1916; w 1917 część dziobową okrętu zespawano z częścią rufową również uszkodzonego , tworząc nowy okręt .
  – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1937, zatonął w następstwie ataku lotniczego w 1942.
  – fregata typu Tribal zwodowana w 1962, w 1984 sprzedana Indonezyjskiej Marynarce Wojennej, gdzie służyła pod nazwą „Martha Krystina Tiyahahu”

Przypisy 

Zulu